Чебану Іліє Павлович (* 1986) — молдавський футболіст, воротар збірної Молдавії.
 Чебану Олена Іванівна (* 1981) — азербайджанська і колишня українська спортсменка, яка виступає в паралімпійському виді легкої атлетики.
 Чебану Павло Гаврилович (* 1955) — молдовський футбольний функціонер, з 1997 року — президент Футбольної асоціації Молдови.

Див. також 
 Чобану